

Astronomia 
 8545 McGee – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alan McGee (1960) – produttore discografico e musicista scozzese
 American James McGee (1972) – autore di videogiochi e informatico statunitense
 Bradley Rodney McGee (1976) – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard australiano
 Brandon McGee (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Henry McGee (1929-2006) – attore e comico inglese
 Imani McGee-Stafford, già coniugata Boyette (1994) – cestista statunitense
 JaVale McGee (1988) – cestista statunitense
 Katharine McGee (...) – scrittrice statunitense
 Mike McGee, propr. Michael Ray McGee (1959) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Pamela McGee (1962) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Paul McGee (1954) – ex calciatore irlandese, di ruolo attaccante
 Stacy McGee (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Stephen McGee (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Tyrus McGee (1991) – cestista statunitense
 Vonetta McGee (1945-2010) – attrice statunitense

Personaggi immaginari 
 Timothy McGee – personaggio della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine
 Tina McGee – personaggio dei fumetti di Flash, pubblicati dalla DC Comics

Altro 
 Assy McGee – serie televisiva animata statunitense
 Umphrey's McGee – gruppo rock e jam band statunitense

Pagine correlate 
Gee
Jack McGee